A 31 106-os számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
A 31-es főútból ágazik ki, annak 48,800-as kilométerszelvénye közelében, Tápiószecsőn, északkelet felé. Végig ezt az irányt követi; 1 kilométer megtétele után éri el Kóka határát, ettől kezdve a két település határvonalán halad. Pár méterre ettől a ponttól ágazik ki északnyugat felé a 31 103-as út. 3,5 kilométer megtétele után lép át Tápiószecsőről Tóalmás területére, az út északi széle még mindig Kóka területéhez tartozik. Csak 4 kilométer után lép át teljesen tóalmási területre; a település központjában, a Béke utca nevet viselve ér véget, a 3107-es úthoz csatlakozva, annak 6. kilométere közelében.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 7,129 kilométer.

Települések az út mentén
 Tápiószecső
 Kóka
 Tóalmás

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

31106
Tápiószecső
Tóalmás